Sweevelt oder Van Sweevelt ist der Familienname folgender Personen:

 Guido Van Sweevelt (* 1949), belgischer Radrennfahrer
 Valère Van Sweevelt (* 1957), belgischer Radrennfahrer